Limapontia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Johnston 1836. Limapontia ingår i familjen Limapontiidae.

Limapontia är enda släktet i familjen Limapontiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Limapontia